IIT steht als Abkürzung für:

 Illinois Institute of Technology in Chicago
 Indian Institute of Technology, eine Gruppe von Technischen Universitäten in Indien
 Industrielle Informationstechnologie, eine Struktur-Ebene im Aufbau von industriellen Netzwerken
 Inha Institute of Technology, früherer Name der privaten Inha University in Incheon, Südkorea
 Integrated Information Technology, US-amerikanischer Halbleiter-Hersteller 
 International Investment Treaty, siehe Investitionsschutzabkommen
 Investigator initiated trial (auch Akademische Studie), eine von Wissenschaftlern, Universitäten oder Studienzentren initiierte klinische Studie
Istituto di Informatica e Telematica, italienisches Forschungsinstitut
 Istituto italiano di tecnologia, italienisches Forschungsinstitut in Genua

Abkürzung